Баркун — фамилия.
 Баркун, Майкл (род. 1939) — американский религиовед и политолог, почётный профессор.
 Баркун, Николай Яковлевич (род. 1937) — Герой Социалистического Труда.